nqk – codice ISO 639-3 della lingua kura ede ago